Unitär kan syfta på:

Matematik
 Unitär matris – en kvadratisk matris där det komplexkonjugerade transponatet och matrisens invers är samma sak
 Unitär ring – en ring R som har ett neutralt element 1R för multiplikation
 Unitär delare – ett naturligt tal a unitär delare av ett tal b om a är en delare av b och om a och  är relativt prima

Se även 
 Unitärt perfekt tal –  heltal som är summan av dess positiva äkta enhetsdelare, exklusive talet självt
 Unitarianism